Las siglas PPS pueden referirse a:
 Partido Progreso Social, partido político de  Argentina.
 Partido Popular Socialista (Brasil), partido político de  Brasil.
 Partido Popular Socialista, partido político de  México.
 Partido País Solidario, partido político de  Paraguay.
 Perú Patria Segura, partido político peruano precedido por Cambio 90 de  Perú.
 Personal Public Service Number, en la República de Irlanda.
 .pps, o PowerPoint Show, formato de archivos empleado por el software de presentaciones Microsoft PowerPoint
 Escuelas Públicas de Paterson (Paterson Public Schools)